

Сезоне 

ФК Брага